

Турниры 

Ниже приведён список международных турниров, прошедших в 2015 году, ход и результаты которых удостоились освещения со стороны профессиональных сайтов и изданий.

Counter-Strike: Global Offensive 
 Мейджор в Катовице

Dota 2 

 27 июля—8 августа — Valve: The International 2015 (Сиэтл, Соединённые Штаты Америки). Чемпионы —  Evil Geniuses.

League of Legends 
 Межконтинентальная лига

StarCraft II 
 Blizzard Entertainment

Примечания 

Годы в киберспорте
Все хронологические списки